Televisão
 A Outra (telenovela de 1965) — telenovela brasileira
 A Outra (telenovela de 2008) — telenovela portuguesa
 La otra (telenovela) — produção mexicana, conhecida no Brasil como A Outra
 The Other Boleyn Girl — filme com Natalie Portman e Scarlett Johansson, distribuído no Brasil como A Outra 
 "A Outra" (canção) — canção gravada pela banda brasileira Los Hermanos

Desambiguações de televisão
Desambiguações de cinema